Тютчева — фамилия, женская форма русской фамилии .

Известные носители:
 Тютчева, Анна Фёдоровна (1829—1889) — дочь Ф. И. Тютчева, фрейлина Высочайшего двора; жена И. С. Аксакова, мемуаристка.
 Тютчева, Дарья Фёдоровна (1834—1903) — вторая дочь поэта Ф. И. Тютчева от первого брака.
 Тютчева, Евдокия Николаевна (более известна как Мещерская, в монашестве Евгения; 1774—1837) — игумения, основательница Борисо-Глебского Аносина женского монастыря.
 Тютчева, Екатерина Фёдоровна (1835—1882) — третья дочь поэта Ф. И. Тютчева от первого брака с Элеонорой Ботмер (Тютчевой).
 Тютчева, Надежда Николаевна (1775—1850) — мать А. В. Шереметевой, тётка Ф. И. Тютчева.
 Тютчева, Элеонора Фёдоровна (1800—1838) — писательница, первая жена поэта Ф. И. Тютчева.

 См. также 
 Тютчева Слобода